Tärnström ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Tärnström (1711–1746), schwedischer Naturkundler 
 Dick Tärnström (* 1975), schwedischer Eishockeyspieler